Ельцовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Ельцовский сельсовет — в Ельцовском районе Алтайского края.
 Ельцовский сельсовет (упразднён в 2011 году) — в Троицком районе Алтайского края.
 Ельцовский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.

См. также 
 Еловский сельсовет